Schwatlo ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schwatlo (1831–1884), deutscher Architekt
 Karl Otto Schwatlo (1867–1954), deutscher Architekt, Sohn von Carl Schwatlo
 Joachim Schwatlo-Gesterding (1903–1975), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Bundeswehr